Ženská čtyřhra TK Sparta Prague Open 2020 probíhala na přelomu srpna a září 2020. Do deblové soutěže pražského tenisového turnaje hraného na antukových dvorcích Sparty Praha a Štvanice nastoupilo třicet dva párů. 

Turnaj v sérii WTA 125K byl náhradou kvalifikace souběžně hraného US Open v New Yorku, kterou organizátoři zrušili kvůli pandemii koronaviru. 

Vítězem se stal sedmý nasazený, bělorusko-rumunský pár Lidzija Marozavová a Andreea Mituová, který ve finále za 1.12 hodiny zdolal italsko-argentinskou dvojici Giulia Gatto-Monticoneová a Nadia Podoroská po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 160 bodů. Získaly tak premiérovou společnou trofej i první tituly na okruhu WTA 125K.

Nasazení párů 
  Monica Niculescuová /  Renata Voráčová (2. kolo)
  Lara Arruabarrenová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Georgina Garcíaová Pérezová /  Fanny Stollárová (2. kolo)
  Bibiane Schoofsová /  Rosalie van der Hoeková (2. kolo)
  Dalila Jakupovićová /  Valeria Savinychová (1. kolo)
  Anna Danilinová /  Jana Sizikovová (2. kolo)
  Lidzija Marozavová /  Andreea Mituová (vítězky)
  Laura Ioana Paarová /  Julia Wachaczyková (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Prague Open
WTA 125K 2020
Tenis v Česku v roce 2020